«Разумное сомнение» — название фильмов:
 Разумное сомнение () — фильм Питера Хайамса 2009 года, ремейк фильма Фрица Ланга 1956 года.
 Разумное сомнение () — фильм Питера Хауита 2014 года.